O-klass kan avse:

O-klass (slagkryssare) – en fartygsklass bestående av slagkryssare planerade för tyska flottan före andra världskriget
O-klass (ubåtsklass) – flera olika ubåtsklasser
O- och P-klass (jagare) – en brittisk fartygsklass bestående av åtta jagare
Klass O-stjärnor – den sällsyntaste stjärnan i huvudserien, se Spektraltyp
NZR O-klass – en klass av lokomotiv byggda i USA för Nya Zeeland
SECR O-klass – en brittisk klass av 0-6-0 ånglok
WAGR O-klass – en australisk klass av 2-8-0 ånglok byggd under sena 1800-talet
NER O-klass – en brittisk klass av 0-4-4T ånglok
Highland Railway O-klass – en brittisk klass av 2-4-0, senare 4-4-0T, ånglokomotiv byggda under senare delen av 1870-talet
O (ånglok) – en tidig typ av ryska ånglok